Urbex peut faire référence à :
 Urban eXperiment, un groupe d'actions clandestines parisien
 Exploration urbaine, au sens de « visite de friches »